Clark Smith peut désigner :
 Clark Ashton Smith (1893-1961),  artiste, poète et écrivain américain de fantasy, horreur et science-fiction ;
 Clark Smith (né en 1995), nageur américain ;
 Clark S. Smith (1912-2014), homme politique américain.